Füzuli kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Fizuli, distriktshuvudort, Füzuli, 
 Füzuli Rayonu – ett distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar